Seeliger ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Edgar Seeliger (1920 – 1986), nemški podmorniški častnik
 Ewald Gerhard Seeliger (1877 – 1959), nemški pisatelj 
 Gerhard Seeliger (1860 – 1921), nemški zgodovinar, sin R. D. Seeligerja, brat H. von Seeligerja
 Giora Seeliger (* 1953), izraelski režiser, igralec in gledališčnik
 Günter Seeliger (1906 – 1966), nemški diplomat
 Hans Reinhard Seeliger (* 1950), nemški zgodovinar
 Heinz Seeliger (1920 – 1997), nemški higienik, bakteriolog in mikolog
 Hugo von Seeliger (1849 – 1924), nemški astronom, sin R. D. Seeligerja, brat G. Seeligerja, oče R. Seeligerja
 Julia Seeliger (* 1979), nemška novinarka in političarka 
 Konrad Seeliger (1852 – 1929), nemški klasični filolog in gimnazijski ravnatelj
 Marlies Seeliger-Crumbiegel (1946 – 2012), nemška umetnica, galeristka
 Nicholas Edward Seeliger (* 1960), nemško-ameriški človekoljub
 Oswald Seeliger (1858 – 1908), nemški zoolog in embriolog
 Robert Seeliger (* 1966), kanadski televizijski igralec
 Renate Seeliger (1922 – 2008), avstrijska pisateljica in pesnica
 Rudolf Seeliger (1886 – 1965), nemški fizik, sin H. von Seeligerja
 Rudolf Theodor Seeliger (1810 – 1884), avstrijski politik, publicist, župan Białe Krakowske, oče H. von Seeligerja
 Sven Seeliger (* 1972), nemški motošportnik in voznik relija
 Thomas Seeliger (* 1966), nemški nogometaš in trener
 Wolfgang Seeliger (* 1946), nemški zborovski dirigent

Glej tudi 

 Seliger

Nemški priimki